Анастасий — имя, которое носили некоторые святые:
 Анастасий Камеринский (†251), мученик, память 11 мая
 Анастасий Буржский (†274), мученик, пострадал со св. Маркеллом, память 29 июня
 Анастасий Египетский (†302), мученик, пострадал со свв. Иулианом, Василиссой и иными в Фиваиде Египетской во времена императора Диоклетиана, память 9 января
 Анастасий Никомедийский (†303), мученик, пострадал в Никомедии вместе со свв. Кириаком, Павлином, Секундом, Синдонием и иными, память 19 декабря
 Анастасий Бадалонский (†303), мученик, пострадал вместе с Сергием и 73 иными мучениками в Бадалоне, Испания, память 23 января
 Анастасий Салонский (†304), мученик, пострадал в Спалато, память 26 августа
 Анастасий Сирмийский (IV век), мученик, пострадал в Сирмии, память 6 января
 Анастасий I (ум. 401) — папа римский с 27 ноября 399 по 19 декабря 401 года.
 Анастасий II (ум. 498) — папа римский с 24 ноября 496 по 19 ноября 498 года.
  (V век), епископ Асти, память 22 января
 Анастасий Суппентонийский (ум. 570) — святой настоятель монастыря в Суппентонии, память 11 января, 3 сентября
 Анастасий I (ум. 599) — Патриарх Антиохийский (559—570, 593—599).
 Анастасий II (ок. 550—609) — Патриарх Антиохийский (599—609).
 Анастасий Брешианский (†610), епископ из Брешии, память 20 мая, 22 мая
 Анастасий Персиянин (†628), преподобномученик), память 22 января
 Анастасий Константинопольский (ум. 662), преподобный, ученик Максима Исповедника, память 21 января
 Анастасий Павийский (†680), епископ из Павии, память 30 мая
 Анастасий Синаит (†700)— игумен Синайского монастыря, память 20 апреля, 21 апреля
 Анастасий Саваит (†797), архимандрит, умучен сарацинами, память 20 марта
 Анастасий, Феликс и Дигна (ум. 853) — мученики Кордовские
 Анастасий Сансский (†977), епископ Санса, память 7 января
 Анастасий Печерский (конец XII — начало XIII) — преподобный Русской церкви
 Анастасий Нафплийский (ум. 1655), новомученик, память 1 февраля
 Анастасий Янинский (ум. 1743), священномученик, память 8 июля
  (ум. 18 ноября 1750), новомученик
 Анастасий Струмицкий (1774—1794) — православный мученик

См. также 
 Анастасий

Примечания 

Святые по алфавиту